

Codici 
 ney – codice ISO 639-3 della lingua neyo

Geografia 
 Francia
 Ney – comune del Giura
 Germania
 Ney – comune della Renania-Palatinato
 Ney – frazione del comune di Emmelshausen
 Stati Uniti d'America
 Ney – villaggio della Contea di Defiance, Ohio

Musica
 Ney – strumento musicale, sorta di flauto, dell'Asia occidentale

Storia 
 Michel Ney – maresciallo dell'Impero sotto Napoleone Bonaparte